Hey Now (Lesley Gore)
 Hey Now (London Grammar)
 Hey Now (Martin Solveig)